Ottenheim ist der Name folgender Orte:

 Ottenheim (Schwanau), Ortsteil der Gemeinde Schwanau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ottenheim (Weilerswist), Ortsteil der Gemeinde Weilerswist im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

 Ottenheim (Gemeinde Eichgraben), Ortschaft von Eichgraben, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Ottensheim